Dieser Artikel behandelt die englische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 2004.

Qualifikation 
Abschlusstabelle der Gruppe 7

Spielergebnisse

Englisches Aufgebot 

England
2004